Lawrowo () ist ein russischer Ortsname:
 Lawrowo (Kaliningrad), nicht mehr existenter Ort im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad (Loschen im Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Lawrowo (Tambor), Siedlung im Rajon Mordowo, Oblast Tambor
 Lawrowo (Wologda), Siedlung im Rajon Belosersk, Oblast Wologda